Die Tennis Masters Series Toronto 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 29. Juli bis 4. August 2002 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Rumäne Andrei Pavel, der dieses Jahr in der zweites Runde gegen den Turniersieger von 2000 Marat Safin ausschied. Den Titel sicherte sich der ungesetzte Guillermo Cañas durch einen Sieg im Finale über Andy Roddick, der 12. der Setzliste war. Es war Cañas größter Titel sowie der einzige bei einem Masters-Turnier überhaupt.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jiří Novák und David Rikl, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Novák schied mit seinem Partner im Achtel-, Rikl im Halbfinale aus. Letzterer unterlag dort auch gegen die Turniersieger Bob und Mike Bryan, die damit ihren ersten Masters-Titel gewannen. Insgesamt feierten sie ihren 8. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Toronto